
Molekulska formula -{C17H25NO4}- se može odnositi na:
 Buflomedil
 Ibopamin